Mužská dvouhra Open Sud de France 2020 probíhala v první polovině února 2020. Do singlové soutěže montpellierského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Jo-Wilfried Tsonga, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Francouz a světová devítka Gaël Monfils, jenž ve finále zdolal Kanaďana startujícího pod žebříčkovou ochranou Vaska Pospisila po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Ani v šestém vzájemném utkání neuhrál Pospisil žádný set. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu ATP Tour v jubilejním třicátém finále kariéry. Třicetiletý Monfils v Montpellier navázal na triumfy z let 2010 a 2014.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2020
ATP Tour 2020